26-й километр — железнодорожная платформа во Всеволожском районе Ленинградской области.

Расположен на линии Заневский Пост — Горы.

Платформа находится в самом конце дороги Карьер-Мяглово — Островки у заезда на Кузьминский железнодорожный мост. На ней два коротких перрона (у каждого пути).

Железнодорожные станции и платформы Всеволожского района
Остановочные пункты Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги